Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bill Bowrey e Owen Davidson che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6-3, 6-4, 6-2.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1970